Chod může být:

 příslušník skupiny Chodů, případně obyvatel Chodska
 způsob pohybu koně nebo jiného jezdeckého zvířete – zvířecí chod (krok, klus, cval, trysk)
 jiný výraz pro provoz stroje – chod stroje
 zpětný chod stroje
 organizovaný pohyb vojáků nebo vojska
 pochod – odtud pak vojenský rozkaz pochodem chod
 útočný nebo obranný pohyb vojenských jednotek
 chod (jídlo) – základní část oběda nebo večeře
 v přeneseném významu děj nebo proces, který lze přirovnat k běhu či k chůzi
 chod dějin
 chod světa

příjmení osob
 Karel Matěj Čapek-Chod (1860–1927) – český spisovatel a novinář

Externí odkazy